Stelle sulla terra – singolo di Annalisa Minetti del 2006
 Stelle sulla terra – film del 2007 diretto da Aamir Khan
 Stelle sulla terra – libro del 2010 di Francesco Coluccia